Molekulska formula -{C10H11NO2}- se može odnositi na:

 MDAI
 TDIQ